Sisto – antroponimo maschile
 Sisto da Pisa – religioso italiano
 Sisto di Borbone-Parma – principe dei Borbone-Parma
 Ezio Sisto – giornalista e disegnatore italiano
Francesco Paolo Sisto – politico italiano
 Pione Sisto – calciatore danese
 San Sisto – barista e oste italiano

Pagine correlate 

 Sesto
 Papa Sisto
 San Sisto